Municipio de Muskingum puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Muskingum (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Muskingum (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.